Prvenstvo Hrvatske u bejzbolu za 1999. je treći put zaredom osvojila momčad Olimpije iz Karlovca.

Prva liga

Prvi dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Olimpija (Karlovac)
 Vindija (Varaždin)
 Zagreb (Zagreb)
 Nada (Split)
 Medvednica (Zagreb)
 Donat (Zadar)

Izvori 
 baseball-cro.hr, povijest završnica prvenstava Hrvatske
 nadasplit.hr, sezona 1999.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1999/2000, Zagreb, 2000.

1999